est la formule brute de 2 isomères.

 3-méthylcrotonyl-coenzyme A, numéro CAS 
 tiglyl-coenzyme A, numéro CAS